K70, K-70 ou K.70 peut faire référence à :
 K.70 (A Berenice), un aria de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Maladie alcoolique du foie, d'après la classification internationale des maladies ;
 Pentax K-70, un appareil photographique reflex numérique fabriqué par Pentax ;
 Sonate K. 70, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 VW K70, une automobile du constructeur allemand Volkswagen.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres